Гекас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гекас, Билл (род. 1973) — австралийский фотограф греческого происхождения.
 Гекас, Джордж (1930—2021) — американский политик-республиканец греческого происхождения.
 Гекас, Теофанис (род. 1980) — греческий футболист.